Хайкіна Дора Гіршівна — українсько-єврейська поетеса, писала мовою їдиш.
 Хайкіна Фрума Юхимівна — громадська діячка.